Хелависа:

  — злая волшебница, второстепенный герой цикла о короле Артуре.
 Хелависа — псевдоним Натальи О’Шей, основателя и лидера музыкальной группы «Мельница» и сольного проекта «Хелависа».